AMOC  ist eine Abkürzung für 

 Atlantic Meridional Overturning Circulation (Nordatlantische Umwälzbewegung), siehe Nordatlantikstrom oder :en:Atlantic meridional overturning circulation
 Aston Martin Owners Club (gegründet 1935), siehe Aston Martin#Geschichte

Siehe auch:
 Amok (Begriffsklärung)

Abkürzung